Jonathan Trumbull ist der Name folgender Personen:

* Jonathan Trumbull senior (1710–1785), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Trumbull junior (1740–1809), US-amerikanischer Politiker